Fo 42 kan avse:

Norrköpings försvarsområde – ett tidigare svenskt försvarsområde
Gotlands försvarsområde – ett tidigare svenskt försvarsområde